Гран-прі Бразилії 2017 (офіційно  Formula 1 Grande Prêmio Heineken do Brasil 2017) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 12 листопада  на Автодромі Жозе Карлуса Пачі (Інтерлагус) в Сан-Паулу, Бразилія. Це дев'ятнадцятий етап чемпіонату світу, сорок шосте Гран-прі Бразилії і сорок п'яте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 – Данієль Ріккардо отримав штраф в 10 позицій за заміну елементів двигуна. 
 – Брендон Гартлі отримав штраф в 10 позицій за заміну елементів двигуна.
 – П'єр Гаслі отримав штраф в 25 позицій за заміну елементів двигуна.
 – Ленс Стролл отримав штраф в 5 позицій за заміну коробки передач. 
 – Маркус Ерікссон отримав штраф в 5 позицій за заміну коробки передач. 
 – Льюїс Гамільтон не зміг показати час в межах 107% від кращого часу в Q1. Проте стюарди дозволили йому взяти участь у перегонах. Він стартував з піт-лейну через заміну елементів двигуна та коробки передач.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Бразилії
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Листопад 2017
2017 у бразильському спорті